Zaglav je več naselij na Hrvaškem:
 Zaglav, naselje na Dugem otoku
 Zaglav, naselje na otoku Hvaru
 Zaglav, naselje na otoku Korčula
 Zaglav, zaliv na otoku Vis